Bucha (bij Jena), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Bucha (Kaiserpfalz), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Bucha (Knau), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 rajon Boetsja, een rajon in de oblast Kiev in Oekraïne
 Boetsja, een plaats in de oblast Kiev in Oekraïne in het Engels geschreven als Bucha